Папушево — название населённых пунктов в России:

 Папушево — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Папушево — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Папушево — деревня в Спасском районе Рязанской области.